Coso puede hacer referencia a:

 Coso (tauromaquia), plaza de toros (sitio o lugar cercado donde se lidian los toros).
 Coso (mitología); según la mitología, dios del noroeste de la península ibérica.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Coso (Zamora), localidad del municipio de San Justo, provincia de Zamora, España.
 El Coso (Huesca), calle que rodea la antigua muralla de Huesca (España).
 Calle del Coso, una calle de Zaragoza (España).

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para coso.